Der Name Schoren bezeichnet die Volksgruppe der Schoren, siehe Schoren.

Als Schoren werden im Gießereiwesen die festen Versteifungen (Verbau) im Formkasten von Eisengießereien bezeichnet.

Orte mit dem Namen Schoren sind:
 in Österreich
 Schoren (Dornbirn), der 6. Stadtbezirk der Stadt Dornbirn
 in der Schweiz
 Schoren (Langenthal), eine ehemalige Gemeinde im Kanton Bern, die 1898 mit Langenthal vereinigt wurde; siehe Langenthal
 Schoren (Thun), ein Quartier der Stadt Thun im Kanton Bern
 Schoren (St. Gallen), ein Quartier der Stadt St. Gallen im Kanton St. Gallen
 eine Ortschaft in der Gemeinde Rumisberg im Kanton Bern
 einen Stadtteil von Basel nahe dem Fluss Wiese

 in Deutschland
 Schoren (Aichhalden), Ortsteil der Gemeinde Aichhalden, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Schoren (Deggenhausertal), Zinken der Gemeinde Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Schoren (Dietmannsried), Ortsteil des Marktes Dietmannsried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Schoren (Mönchweiler), Ortsteil der Gemeinde Mönchweiler, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Schoren (Ottobeuren), Ortsteil des Marktes Ottobeuren, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Schoren (Schramberg), Flurbezeichnung und Ortsteil der Stadt Schramberg, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Schoren (Steißlingen), Ortsteil der Gemeinde Steißlingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Schoren (bei Peterzell), Ortsteil der Stadt St. Georgen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Schoren (bei Stockburg), Ortsteil der Stadt St. Georgen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg

 in den Niederlanden
 Schore (Gmd. Kappelle), ein Dorf in der Gemeinde Kapelle, auf der Insel Zuid-Beveland

sowie
 Schoren (Naturschutzgebiet), ein Naturschutzgebiet im Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg